Cette page contient les pages d'homonymie de DMD et dmd.

DMD ouj dmd est un sigle qui peut signifier :
 délégué militaire départemental ;
 Digital Mars D, le langage de programmation D ;
 Digital micromirror device (en français, matrice de micro-miroirs) ;
 Digital multilayer disk (en français, disque numérique multicouches) ;
 DMD production TV, de Michel Drucker.
 dotation matérielle des députés ;
 dystrophie musculaire de Duchenne, en médecine ;
 GNU dmd, un gestionnaire de services pour les systèmes d'exploitation compatibles POSIX ;

Abréviation